Кристијан III Дански (замак Готорф, 12. август 1503 - Колдинг, 1. јануар 1559) је био краљ Данске од 1534. до своје смрти и Норвешке од 1537. до своје смрти. Био је син Фредерика I Данског и Ане од Бранденбурга.  На престо дошао 1534, током грађанског рата протестанта и католика. Као поборник Реформације, установио Лутеранску цркву у Данској. Током своје владавине Кристијан III је успоставио лутеранизам као државну религију у својим краљевствима, као део протестанске реформације.

Породично стабло 

Рођени 1503.
Умрли 1559.
Династија Олденбург
Краљеви Данске
Норвешки краљеви